Dihidroksiflavon se može odnositi na:

 Hrizin (5,7-dihidroksiflavon)
 4',7-Dihidroksiflavon
 7,8-Dihidroksiflavon